6-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Харкові в 1931 році.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 12 шахістів.

Переможцем турніру з результатом 8½ очок з 11 став киянин Абрам Замиховський, друге місце посів Всеволод Раузер (8 очок), 3—5 місця розділили Олексій Селезньов, Борис Ратнер та Олександр Константинопольський (по 6 очок).

З 66 зіграних на турнірі партій — 50 закінчилася перемогою однієї зі сторін (75,7 %), внічию завершилися 16 партій.

Турнірна таблиця

Література 
 «Шахматный листок» 1931, стор. 211

Посилання 
 Таблиця чемпіонату

Спортивні події 1931
1931 в Україні
Чемпіонати УРСР із шахів